República Moldava Pridnestroviana, estat autoproclamat a l'est de Moldàvia
 Reial Policia Militar (del seu nom en anglès Royal Military Police), cos de policia militar de l'Exèrcit britànic
 Reial Policia de Malàisia (del seu nom en anglès Royal Malaysia Police), cos de policia de Malàisia
 Papir de Rhind (del seu nom en anglès Rhind Mathematical Papyrus), papir egipci sobre matemàtiques
 Reviews of Modern Physics, revista científica especialitzada en Física
 RMP també és una abreviatura de la rifampicina, antibiòtic bactericida